Lèttone:
 ciò che è pertinente alla Lettonia
 appartenente al gruppo etnico dei lettoni
lingua lettone

Lettóne:
letto a due piazze